

Codici 
 yei – codice ISO 639-3 della lingua yei

Geografia 
Yei – città del Sudan del Sud
Yei River – Stato del Sudan del Sud